Лучшие синглы США 2020 года (Billboard Year-End Hot 100 Songs of 2020) — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2020 год (список опубликован на сайте 4 декабря). Для создания списка учитывались фактические данные Nielsen SoundScan о физических и цифровых продажах музыкальных синглов и ротации песен на радио с 23 ноября 2019 года по 14 ноября 2020 года.

История 
Песня «Blinding Lights» в исполнении канадского певца The Weeknd стала главным хитом 2020 года, поставив абсолютный рекорд нахождения в десятке лучших (более 52 недель, в том числе и четыре недели на первом месте) в чарте Billboard Hot 100 за всю более чем полувековую историю его существования.

Список

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — Top 100 Best Songs Of 2020 (Year-End Chart) (видеообзор). 4 дек. 2020
 Billboard Hot 100 Top 250 Singles of 2020 (Year-End) (видеообзор). 14 янв. 2021

Чарты Billboard 2020 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)